Centralia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Centralia Township (Illinois)
 Centralia Township (Missouri)
 Centralia Township (Oklahoma)